Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1991, facente parte dell'ATP Tour 1991, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Pete Sampras 5–7, 6–4, 6–4, 3–6, 6–3.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (Campione)
 Pete Sampras (finale)
 Brad Gilbert (semifinali)
 John McEnroe (semifinali)
 Jay Berger (secondo turno)
 Jim Courier (secondo turno)
 Michael Stich (quarti di finale)
 Tim Mayotte (secondo turno)

 Petr Korda (quarti di finale)
 Derrick Rostagno (secondo turno)
 Darren Cahill (terzo turno)
 Mark Koevermans (secondo turno)
 Wally Masur (terzo turno)
 Paul Haarhuis (terzo turno)
 Gary Muller (terzo turno)
 Patrick McEnroe (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1991